Sutton steht für:
 Sutton (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sutton Verlag, deutscher Buchverlag
 Sutton’s Cycle Agency, ehemaliger australischer Hersteller von Automobilen
 (2532) Sutton, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Sutton ist der Name folgender geographischer Objekte

in der Antarktis und Subantarktis:
 Sutton Crag, Felsvorsprung auf Südgeorgien im Südatlantik
 Sutton Heights, Hügelgruppe auf der Alexander-I.-Insel
 Sutton Peak (Antarktika), Berg im Ellsworthland

in England:
 London Borough of Sutton
 Sutton (London) – Hauptstadt des Londoner Stadtteils Sutton in South London, England
 Sutton (Macclesfield), Dorf bei Macclesfield, Cheshire
 Sutton (Merseyside)
 Sutton (Norfolk)

in Irland:
 Sutton (Irland)

in Kanada:
 Sutton (Québec)
 Sutton Peak (Kanada), Berg auf Vancouver Island

in Neuseeland:
 Sutton (Neuseeland)
 Sutton Salt Lake

in den Vereinigten Staaten:
 Sutton (Arkansas)
 Sutton (Illinois)
 Sutton (Kansas)
 Sutton (Kentucky)
 Sutton (Massachusetts)
 Sutton (Nebraska)
 Sutton (New Hampshire)
 Sutton (North Carolina)
 Sutton (North Dakota), im Griggs County
 Sutton (Pennsylvania)
 Sutton (Texas)
 Sutton (Vermont)
 Sutton (Washington)
 Sutton (West Virginia)
 Sutton Acres (Maryland)
 Sutton-Alpine in Alaska
 Sutton Mill (Pennsylvania)
 Sutton Park (New Jersey)

Siehe auch:
 Manners-Sutton
 Unicodeblock Sutton-SignWriting